Сазано́вич (, польск.Sazanowicz) — белорусская фамилия. Родовая фамилия присутствует в списках шляхетских (см.Шляхта) фамилий Великого Княжества Литовского, охватывающих период с 1764 по 1918 год. Родовая фамилия внесена во 2-ю часть родословной книги Витебской губернии в 1837, запись 62 ; утверждена в российском дворянстве указом Сената от 23 декабря 1840 года за № 5235.

Известные носители 
 Сазанович, Елена Ивановна (род. 1969) — писатель, драматург, сценарист.
 Сазанович, Наталья Вячеславовна (род. 1973) — белорусская легкоатлетка, двукратная призёрка Олимпийских игр в семиборье.

См. также

Примечания